Christian Eggen kan syfta på:
 Christian Eggen (1827–1927), norsk målare 
 Christian Eggen (född 1957), norsk kompositör och dirigent